Компонування танка — функціонально обумовлене розміщення комплексу озброєння, екіпажу, моторно-трансмісійної установки, елементів броньового і спеціального захисту, ходової частини, систем танку і допоміжного обладнання.

Розрізняють загальне і часткове компонування.
 Загальна компоновка принципово визначає число і взаємне розташування відділень танку, конструкцію корпусу і башти, що, в підсумку, формує зовнішній вигляд машини.
 Часткова компоновка уточнює будову відділень і частин машини. У процесі проектування танка найважливішим етапом, багато в чому визначальним успіху проекту, є вибір загального компонування.

Загальна компоновка 
Головним завданням загального компонування є одержання найвищих показників бойових властивостей танка при заданих масі і габаритах. Основний компонувальний засіб для вирішення цього завдання полягає в зменшенні внутрішнього заброньованого обсягу танка за умови виконання вимог, пропонованих до загального компонування. Резерв маси що при цьому вивільнився зазвичай використовується для підвищення рівня основних бойових властивостей танка. Внаслідок цього величину заброньованого внутрішнього обсягу танка можна вважати показником досконалості компонування танка. Так, наприклад, якщо допустити приблизно рівне для сучасних ОБТ співвідношення маси броні й устаткування танка, то відношення маси танка до його об'єму m / V дасть значення умовного коефіцієнта захисту. Наприклад, для танку Т-72 при масі 41 т і внутрішньому обсязі 11,8 м³ коефіцієнт захисту дорівнює 3,47; для М1 «Абрамс», при масі 53,4 т і внутрішньому обсязі 19,7 м³, коефіцієнт захисту — 2,71. Природно, цей коефіцієнт є приблизними, так як в ньому використовується не маса броні, а всього танка в цілому, однак мати дані по масі тільки броні з ряду причин проблематично, тому до коефіцієнта захисту і додано визначення «умовний».

Класична німецька компоновка 
У «класичної німецького компонування» часів Другої світової війни (наприклад, танк «Тигр)» трансмісія розміщується спереду, а двигун — ззаду корпуса танка, який в результаті виходить широким і недовгим. Позитивними сторонами такого компонування танку були:
 Легкість управління важкою машиною і можливість швидкого розвороту танка на місці (що частково компенсувало повільність і нерівномірність повороту башти гідроприводом);
 Можливість установки башти танка в геометричному центрі корпусу, що благотворно впливало на можливість стрільби з ходу;
 Додатковий захист екіпажу, прикритого спереду, крім лобової броні, агрегатами трансмісії.

Однак у результаті танк вийшов високим і важким, оскільки товста лобова броня займала велику площу в порівнянні з машинами інших компонувальних схем; через те, що двигун і трансмісію з'єднував карданний вал, зона роботи якого (близько 30 см) була фактично порожня. Ширина танка перевищила залізничні габарити, що викликало складнощі при його транспортуванні.

Джерела інформації

Посилання 
 Про компонування на Броне-сайті 

Будова танка